Las Yaguas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Yaguas, Tres Valles, Veracruz, 
 Las Yaguas, San Juan Evangelista, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar